Le Numéro gagnant (Vyirgrychnyi bilet), une nouvelle d'Anton Tchekhov publiée en 1887 ;
Le Numéro gagnant, un jeu télévisé diffusé sur France 2 du  au  tous les dimanches à 17h30 et présenté par Nagui.